Pojo steht für:
 Pojo (Cochabamba), eine Ortschaft im Departamento Cochabamba in Bolivien
 Pohja, als schwedischer Name einer Gemeinde in Finnland

POJO steht für:
 Plain Old Java Object, Programmierprinzip für die Programmiersprache Java

Abkürzung